Diamonds — сборник лучших хитов британского автора-исполнителя Элтона Джона, выпущенный 10 ноября 2017 года.
Он был выпущен в виде одного компакт-диска (CD), а также в версии из двух компакт-дисков (2-CD), делюксового бокс-сета с тремя компакт-дисками (3-CD) и виниловой версии с двумя пластинками (2-LP). Он был описан как обновленная версия компиляции 2002 года Greatest Hits 1970-2002, которая в настоящее время уже не издавалась. На двухдисковых и виниловых версиях либо столько же, либо меньше песен, чем в предыдущем мультиплатиновом сборнике.

Об альбоме 
Это первый сборник Элтона Джона, охватывающий всю карьеру, выпущенный после выхода Rocket Man: The Definitive Hits в 2007 году. Он был выпущен в ознаменование 50-летия совместной работы Джона с лириком Берни Топином, начиная с 1967 года. Хотя их сотрудничество началось в 1967 году, самый старый хит в альбоме — «Your Song» из одноименного альбома 1970 года. Версия «Diamonds», выпущенная ограниченным тиражом на 3 компакт-дисках, включает 72-страничную книгу в твёрдом переплёте с аннотациями к историям каждого трека и набором из пяти открыток с иллюстрациями Элтона Джона современного художника Ричарда Килроя.

В августе 2020 года Британская фонографическая ассоциация сертифицировала Diamonds 2-кратным платиновым сертификатом за тираж 600 000 единиц. В США Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America) сертифицировала Diamonds в платиновом статусе opf продажи 1 000 000 единиц.

Отзывы 
Альбом получил в основном положительные отзывы критиков.

Список композиций 
Слова и музыка написаны Элтоном Джоном и Берни Топином (кроме указанных ниже)

2-CD и 3-CD релизы

Диск 1 one

Диск 2

Делюксовое издание (бокс сет 3-CD)

2-LP версия 
Слова и музыка написаны Элтоном Джоном и Берни Топином (кроме указанных ниже).

Сторона A

Сторона B

Сторона C

Сторона D

1-CD версия

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Элтона Джона
Альбомы Virgin EMI Records
Альбомы, спродюсированные Элтоном Джоном
Альбомы, спродюсированные Ти-Боуном Бернеттом